Меса де лос Окотес има више значења:

 Меса де лос Окотес (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Меса де лос Окотес (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику